Аделаида Орлеанская ():
 Аделаида Орлеанская (Adélaïde d’Orléans, 1698—1743), или Мадемуазель Орлеанская — дочь регента Филиппа Орлеанского, аббатиса Шельская.
 Аделаида Орлеанская, или Мадам Аделаида (1777—1847) — младшая сестра французского короля Луи-Филиппа I.
 См. также 
 Аделаида (имя)
 Аделаида (значения)